

Germania
 Strehlen – località della frazione di Blüthen del comune di Karstädt nel circondario del Prignitz (Brandeburgo)

Polonia
 Strehlen, oggi Strzelin – città del voivodato della Bassa Slesia (distretto di Strzelin)